A temporada 2017 de Fórmula 3 Brasil será a 17ª edição do campeonato, e a 4ª desde 1995. Nesta temporada a F3 não dará suporte a Stock Car Brasil, mas sim à Porsche GT3 Cup Brasil

Pilotos e equipes
A seguintes equipes brasileiras (com exceção da britânica Hitech) e pilotos brasileiros. Todos os carros utilizam motores Berta e correm com pneus Pirelli. Este ano a F-3 Acadamy substituirá a classe B.

Campeonato de pilotos

Fórmula 3 Brasil
Brasil 2017